

Patronyme
Le patronyme Cassart, Cassard ou ses formes néerlandaises Cassaert ou  Casaert indiquent un surnom péjoratif dérivé de casser: celui qui casse, qui brise.
 

 Franck Cassard, comédien français et chanteur d'opéra de tessiture ténor ;
 Jacques Cassard (1672-1740), corsaire français ;
 Philippe Cassard, né en 1962, pianiste français ;
 Stéphane Cassard, né en 1972, joueur français de football ;
 Jean-Christophe Cassard (1951-2013), professeur d'histoire, spécialiste d'histoire médiévale.

Navires 
Onze navires de la marine de guerre française ont été nommés d'après le corsaire :
 Cassard (1795–1806), un vaisseau de ligne de classe Téméraire, renommé Dix-Août ;
 Cassard (1801–1802), un petit navire ;
 Cassard (1804–1815), un vaisseau de ligne de classe Téméraire, lancé en 1804 sous le nom de Lion ;
 Cassard (1832–1850), un brick de 20 canons ;
 Cassard (1846–1882), une corvette à vapeur ;
 Cassard (1860–1879), un aviso de classe Monge ;
 Cassard (1866–1894), un aviso classe Talisman ;
 Cassard (1898–1924), un croiseur protégé de classe D'Assas ;
 Cassard (1933–1942), un contre-torpilleur de classe Vauquelin ;
 Cassard (D623), un escorteur d'escadre type T 47, classe Surcouf (1956–1976) ;
 Cassard (D614), une frégate, anti-aérienne classe Cassard, en service actif jusqu'en 2019.

Divers 
 17 fois Cécile Cassard est un long-métrage français.